Swineshead – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Swineshead – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)